Kamjane (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 800 Einwohnern (2001). 

Das erstmals 1647 schriftlich erwähnte Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Südwesten des Rajon Lebedyn, zu der noch die Dörfer
Bobrowe (, ) mit etwa 150 Einwohnern, 
Selenyj Haj (, ) mit etwa 60 Einwohnern und
Tschernyschky (, ) mit etwa 10 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am rechten Ufer des Psel, einem 717 km langen Nebenfluss des Dnepr, 23 km südwestlich vom Rajonzentrum Lebedyn und 72 km südwestlich vom Oblastzentrum Sumy.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Ort am Psel
Ersterwähnung 1647
Rajon Lebedyn